Chiesa di Santa Caterina da Siena – chiesa dell'Aquila
 Chiesa di Santa Caterina da Siena – chiesa di Napoli
 Chiesa di Santa Caterina da Siena – chiesa di Roma
 Chiesa di Santa Caterina da Siena a Coverciano – chiesa di Firenze

Pagine correlate 
 chiesa di Santa Caterina